__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Die Saison 2019/20 der 3. Liga war die zehnte Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde sie am 21. April 2020 abgebrochen.

Modus 
Die 3. Liga  besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. 

Zwei Staffelsieger der 3. Liga steigen in die 2. Bundesliga auf. Sie werden durch Entscheidungsspiele aller aufstiegsberechtigter Staffelsieger ermittelt. Die beiden Verlierer dieser Entscheidungsspiele ermitteln in zwei zusätzlichen Entscheidungsspielen die Mannschaft, die als dritter Staffelsieger gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga einen weiteren Platz in der 2. Bundesliga 2020/2021 ausspielt.

Aus jeder Staffel steigen am Ende der Saison die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 14, 15 und 16 ab. Scheidet ein Verein vorzeitig aus der Meisterschaftsrunde aus, so wird er auf die Zahl der Absteiger
in der jeweiligen Staffel angerechnet und kann in der darauf folgenden Runde kein Aufsteiger in die 3. Liga sein.

Aus den zwölf Oberligabereichen steigen am Ende der Saison 2019/2020 jeweils 12 Mannschaften in die 3. Liga auf.

Staffel Nord-West 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2018/19
(N) Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)
(*) HC Rhein Vikings zog im Januar 2020 seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück.

Staffel Nord-Ost 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2018/19
(N) Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)

Staffel Mitte 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2018/19
(N) Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)
(*) Mannschaft ist von Staffel West in Staffel Mitte gewechselt
(^) SG Nußloch zog im Februar 2020 seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück.

Staffel Süd 

Legende:
(A) Absteiger aus der 2. Bundesliga der Saison 2018/19
(N) Aufsteiger der Saison 2018/19 (Neuling)
(*) Der Verein wechselte vor der Saison aus der Ost- in die Süd-Staffel

Einzelnachweise 

Herren
Handball
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020